Pod svobodnim soncem je lahko:

 Pod svobodnim soncem - zgodovinski roman Frana Saleškega Finžgarja
 Pod svobodnim soncem - drama Miloša Mikelna
 Pod svobodnim soncem - opera Toma Kobeta